HBU steht für:
 Den Quotienten aus Bauchumfang und Hüftumfang, siehe Taille-Hüft-Verhältnis
 Hainbuche (siehe Liste der Kürzel der Baumarten in der Forsteinrichtung in Sachsen)
 Hawke’s Bay United, ein neuseeländischer Fußballverein
 Hessische Billard-Union e. V. (siehe Deutsche Billard-Union#Landesverbände)
 Hilfsbetriebeumrichter
 Hollandsche Bank-Unie  (siehe Algemene Bank Nederland)
 Hong-Bang-Universität

hbu steht für:
 Habun (ISO-639-3-Code), fabronische Sprache in Osttimor

HBU